Рами́н Джа́вади (, ; род. 19 июля 1974, Дуйсбург, Германия) — ирано-немецкий композитор. Он известен своей музыкой к фильму Marvel Studios «Железный человек» 2008 года и сериалу HBO «Игра престолов», за которые он был номинирован на премию «Грэмми» в 2009, 2018 и 2020 годах. Он написал музыку к таким фильмам, как «Битва Титанов», «Тихоокеанский рубеж», «Варкрафт», «Излом времени» и «Вечные», телесериалам, в том числе «Побег», «В поле зрения», «Джек Райан», «Дом Дракона» и «Мир Дикого запада», а также к видеоиграм, таким как «Medal of Honor», «Gears of War 4», and «Gears 5». Он дважды подряд выигрывал премию «Эмми» за «Игру престолов»: в 2018 году за эпизод «Дракон и волк» и в 2019 году за «Долгая ночь».

Ранние годы 
Джавади родился в Дуйсбурге в семье иранца и немки. Он учился в гимназии Круппа в Дуйсбурге, Западная Германия, и учился в музыкальном колледже Беркли.

Карьера 
После окончания музыкального колледжа Беркли в 1998 году Джавади привлёк внимание Ханса Циммера, который нанял его в компанию Remote Control Productions. Джавади переехал в Лос-Анджелес и работал ассистентом Клауса Бадельта. После этого он написал дополнительную музыку и аранжировки для фильмов Бадельта и Циммера, таких как «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Машина времени» и номинированный на премию Оскар фильм «Любовь по правилам и без». Он стал соавтором музыки для System Shock 2 (1999). В 2003 году он и Бадельт написали музыку к фильму «Бей в барабан».

В 2004 году Джавади самостоятельно снялся в фильме «Блэйд: Троица», сотрудничая с RZA для режиссёра Дэвида С. Гойера. Это было началом его отношений с Гойером как в кино, так и на телевидении. В следующем году Джавади продолжил писать дополнительную музыку для Циммера в таких фильмах, как «Бэтмен: Начало» и «Остров», что было его последней работой на фоне другого композитора. В том же году он написал номинированные на премию «Эмми» основные темы и музыку для «Побега» и связанного с ним шоу «Короли побега».

В 2006 году Джавади стал автором первого анимационного проекта Sony Pictures, «Сезон охоты», за которым последовал сиквел «Сезон охоты 2» (2008). Неземная музыка Джавади к фильму «Мистер Брукс» (2007) принесла ему премию World Soundtrack Award в номинации «Открытие года». Среди других его саундтреков — «Список контактов», «Спроси у пыли» Роберта Тауна и «Железный человек». Джавади был номинирован на премию Грэмми за лучший саундтрек для визуальных медиа за свою работу над фильмом «Железный человек».

Джавади написал музыку к триллеру ужасов Гойера «Нерождённый» (2009), продюсером которого выступил Майкл Бэй. В том же году Джавади сотрудничал с Гойером в телешоу FlashForward, что принесло ему вторую номинацию на премию «Эмми».

В 2010 году Джавади завершил «Битву титанов» Warner Brothers. В том же году он написал саундтрек к видеоигре Medal of Honor.

В 2011 году он был выбран для написания музыки к фантастической драме HBO «Игра престолов». Его работа над «Игрой престолов» принесла ему несколько отраслевых наград и признание, в том числе премию «Эмми» за выдающуюся музыкальную композицию для сериала в сентябре 2018 года за музыку «Дракон и волк». За свою работу над седьмым сезоном он был номинирован на премию Грэмми за лучший саундтрек для визуальных медиа. Это была его вторая номинация в этой категории после того, как в 2009 году он был номинирован на «Железного человека». В 2011 году он работал над криминальной драмой CBS «Подозреваемый».

В 2013 году Джавади написал музыку для фантастического фильма «Тихоокеанский рубеж». Он написал музыку к вампирской драме FX «Штамм», созданной режиссёром «Тихоокеанского рубежа» Гильермо дель Торо.

В 2016 году Джавади написал музыку для фантастического фильма «Варкрафт» и научно-фантастического шоу HBO «Мир Дикого Запада». В том же году Джавади написал музыку к фантастическому боевику «Великая стена».

Джавади написал музыку к анимационному фильму «Королевский корги», снятому частым соавтором Беном Стассеном. Вместе с Элли Голдинг он написал «Hollow Crown» в фильме "За трон: музыка, вдохновленная сериалом HBO «Игра престолов». В 2019 году он получил вторую подряд премию «Эмми» за эпизод Игры престолов «Долгая ночь».

В 2019 году Джавади также написал саундтрек к видеоигре Gears 5. Саундтрек защищен авторским правом, и его нельзя использовать даже во время онлайн-игры.

Он получил третью номинацию на «Грэмми» в своей карьере за работу в «Игре престолов» (сезон 8) в категории «Лучший саундтрек для визуальных медиа».

Джавади написал музыку к фильму Marvel Studios «Вечные» 2021 года, который ознаменовал его возвращение в кинематографическую вселенную Marvel после «Железного человека» 2008 года. Джавади написал музыку для трейлера карточной игры Magic: The Gathering: Theros Beyond Death. Джавади вместе с Брэндоном Кэмпбеллом написал музыку для второго эпизода сериала Apple TV+ «Удивительные истории» под названием «The Heat». Он написал музыку для документального фильма Disney+ о природе «Слон». Джавади написал музыку к дебютному полнометражному фильму Лизы Джой «Воспоминания» . Вместе с Брэндоном Кэмпбеллом он также написал музыку для New World для Amazon Game.

Он написал музыку к фильму Uncharted, основанному на одноименной франшизе видеоигр. Он присоеденился к создателю «Игры престолов» Д. Б. Уайссу и Тому Морелло для написания музыки к фильму Netflix «Повелители металлов» режиссёра Питера Сольета. Джавади написал саундтрек для фильма Sony «Человек из Торонто» режиссёра Патрика Хьюза и для сериала «Дом Дракона», приквела «Игры престолов».

Личная жизнь 
Джавади женат на Дженнифер Хоукс, музыкальном руководителе киноиндустрии. Они родители близнецов. По словам Джавади, он испытывает феномен восприятия, известный как синестезия, при котором он может «ассоциировать цвета с музыкой или музыку с цветами», и это позволяет ему визуализировать музыку.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Кинокомпозиторы XXI века
Кинокомпозиторы Германии
Кинокомпозиторы Ирана
Выпускники Музыкального колледжа Беркли